Кубок Испании по футболу 1993/1994 — 90-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла Реал Сарагоса. Этот кубок стал четвертым в истории команды.

Соревнование прошло в период со 15 августа 1993 по 20 апреля 1994 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1993/1994 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1993/1994 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1993 году
Спорт в Испании в 1994 году